Чилаев — фамилия:

 Чилаев, Алексей Семёнович — Георгиевский кавалер; майор; № 6103; 3 декабря 1839.
 Чилаев, Василий Иванович — Георгиевский кавалер; капитан; № 6647; 5 декабря 1841.

См. также 
 Чиляев